Die Liste der Mannschaftskader der Interclubs 2016/17 enthält alle Spieler, die in der belgischen Interclubs 2016/17 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während L’Echiquier Amaytois und The Belgian Chess Club mit je 16 eingesetzten Spielern auskamen, spielten beim KSK 47 Eynatten 31 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 253 Spieler zum Einsatz, von denen 11 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spieler mit je 8 Punkten waren Julien Sclacmender (Cercle des Echecs de Charleroi) und Matthew Tan (L’Echiquier Amaytois), wobei Sclacmender 10 Partien spielte, Tan 11. Je 7,5 Punkte aus 9 Partien erreichten Twan Burg und Roeland Pruijssers (beide L’Echiquier Amaytois). Insgesamt erreichten 28 Spieler 100 %, neben 23 Spielern, die je eine Partie spielten, waren dies Luc Vanstreels (KSK 47 Eynatten) mit 4 Punkten aus 4 Partien sowie Thomas Henrichs (KSK 47 Eynatten), Jasper Broekmeulen (L’Echiquier Amaytois), Imre Héra (Schachfreunde Wirtzfeld) und Bart Michiels (Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez) mit je 2 Punkten aus 2 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2016; AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BUL = Bulgarien, CAN = Kanada, CRO = Kroatien, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, ISR = Israel, ITA = Italien, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KSK 47 Eynatten

L’Echiquier Amaytois

Schachfreunde Wirtzfeld

Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

Cercle des Echecs de Charleroi

KSK Rochade Eupen-Kelmis

Koninklijke Brugse Schaakkring

Cercle d’Échecs Fontainois

Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois

Schaakclub Wachtebeke

Borgerhoutse SK

The Belgian Chess Club

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/niederländisch)

Sport (Belgien)
Interclubs
Schach 2016
Schach 2017